Карпинето-делла-Нора () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.

Население составляет 733 человека, плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 65010. Телефонный код — 085.

Примечания

Ссылки